Позо Сан Исидро има више значења:

 Позо Сан Исидро, Бесана Тлавилко (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Позо Сан Исидро (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Позо Сан Исидро (Сан Салвадор Уисколотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику